Los Tanûkhids (    ) o Tanukh (   ) o  fueron una confederción de tribus, que en ocasiones fueron relacionados con los sarracenos . Se hicieron conocidos por primera vez en el norte de Arabia y el sur de Siria en el  Se han encontrado inscripciones de Lakhmid y Tanukhid en Umm el-Jimal en Jordania y Namara en Siria.Con el tiempo, la confederación Tanukh fue absorbida en gran medida por otras grandes tribus como los Azd y los Quda'a . Su base principal durante la época de su gobernante más reconocida, la reina Mavia, la cual estaba en Alepo .  Durante los siglos VIII y IX respectivamente, los bastiones de Tanukhid fueron las ciudadelas de Qinnasrin y Maarat al-Numan .

Historia 
A fines del , la tribu de Azd, del sur de Arabia, emigró hacia al-Hasa, donde estaban asentados los tanukhids. Los Azdies se aliaron con los Tanukhids, pasando a formar parte de la confederación. Los dos jeques (líderes tribales) cedieron el gobierno a Malik ibn Fahm (196–231), quien los llevó a lo que ahora es Irak y Siria, y después de guerras con otras tribus del área, logra controlar toda Jordania y partes de Irak, le sucedido su hermano 'Amr ibn Fahm, quien reinó durante un breve período, y después de él reinó Jadhima ibn Malik (233–268). Después de la muerte de Jadhima, fue sucedido por el hijo de su hermana 'Amr ibn Adi, un Lakhmid, porque Jadhima no tenía hijos, estableciendo así la dinastía Lakhmid. Otros Tanukhids se establecieron en Siria. Las leyendas árabes afirman que 'Amr ibn 'Adi fue el único vencedor en la guerra contra el Imperio de Palmira de la Reina Zenobia, pero estos mitos "son probablemente una amalgama de realidad y ficción".  Está claro, sin embargo, que los Tanukhids jugaron un papel fundamental en la derrota de las fuerzas Palmireñas por el emperador Aureliano .

En el , los tanukhids se convirtieron en la primera tribu árabe en servir como foederati (aliados) en el Imperio Romano de Oriente .  Su territorio se extendía desde Siria en el norte hasta el golfo de Aqaba, áreas a las que habían emigrado desde el sur de Arabia después del ascenso de la influencia sasánida en Yemen un siglo atrás. Se informa que se han dedicado al cristianismo, al apóstol Tomás  y al monacato, muchos monasterios cristianos estaban asociados con la tribu.  En 378, la Reina Mavia se levantó en armas contra el emperador Valens del Imperio Romano Oriental. Se llegó a una tregua, la cual fue respetada durante un tiempo, llegandose a  enviar una flota de caballería en respuesta a las solicitudes romanas de asistencia para evitar un ataque de las tribus cerca del río Danubio: los godos. La alianza se derrumbó bajo Teodosio I, y los Tanukhids volvieron a rebelarse contra el dominio romano. 

Los Tanukhids fueron cristianizados en los siglos III o IV, probablemente mientras se encontraban en la mitad oriental de la media luna fértil, y en el  se describió que tenían un "celo fanático por el cristianismo" y para el  eran considerados "soldados cristianos fanaticos-celosos" .  En el , durante la conquista musulmana del Levante, los tanukhids lucharon con los romanos contra los musulmanes, incluida la batalla de Yarmouk . Tras la battalla de Yarmouk, culmina su condición como foederati.  Fueron descritos como una "comunidad cristiana autónoma en Bilad al-Sham " hasta el reinado del califa abasí al-Mahdi ( r. 775–785 ), después de lo cual aparecen como musulmanes. Se cree que al-Mahdi les obligó a convertirse al Islam.  

En el , los Tanukhids del Monte del Líbano inauguraron la comunidad drusa en el Líbano, cuando la mayoría de ellos aceptaron y adoptaron el nuevo mensaje, debido a los estrechos vínculos de su liderazgo con el entonces califa fatimí al-Hakim bi-Amr Allah .  En el , las partes centrales del Monte Líbano se describieron como un bastión de Tanukhid, que albergaba a musulmanes drusos y chiitas.  Los miembros de los Tanukhids en el Monte Líbano incluyen a Al-Sayyid al-Tanukhi, un destacado teólogo y comentarista druso del ; y Muhammad bin al-Muwaffaq al-Tanukhi, emir y musulmán chiita que vivió en el .

Véase también 

 Reina Mavia
 Azd
 Iturea

Referencias

Otras lecturas 

 Shahîd, Rome and the Arabs: a Prolegomenon to the Study of Byzantium and the Arabs (Washington: Dumbarton Oaks) 1984. El volumen de apertura de la historia de varios volúmenes de Shahîd de Bizancio y los árabes.

Confederaciones desaparecidas
Siria romana
Siria romana tardía
Historia de Arabia Saudita
Pueblos antiguos
Historia de los árabes
Etnias árabes
Estados y territorios desaparecidos en los años 1100
Wikipedia:Artículos con texto en árabe